Fivelingo (streek)
 Fivelingo (waterschap)